

Presentación previa 
El ruso Teimuraz Gabashvili fue el campeón defensor pero decidió no participar en esta edición.

El uzbeko Farrukh Dustov ganó el título, derrotando al ruso Aslan Karatsev e la final, 7–64, 6–1.

Cabezas de serie 

 Denis Istomin (Segunda ronda)
 Damir Džumhur (Segunda ronda)
 Gerald Melzer ''(Semifinales)
 '''Farrukh Dustov (CAMPEÓN)

<li>  Toni Androić (Segunda ronda)
<li>  Filip Peliwo (Segunda ronda)
<li>  Hans Podlipnik-Castillo (Primera ronda)
<li>  Gerard Granollers (Baja)
<li>  Laurynas Grigelis ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Samarcanda 2014